Појам Елизабета Стјуарт може да се односи на:
 Елизабета Стјуарт, краљица Чешке,
 Елизабета Стјуарт (кћерка Чарлса I),